Lac Le Breton peut se référer à:

Toponymes

Lac Breton, Saint-Sauveur (ville), MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 52' 25" Nord; 74° 13' 46" Ouest.
Lac Breton, Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 24' 30"  71° 23' 20"
Lac Breton, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 09' 41" Nord; 74° 20' 40" Ouest.
Lac Breton, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 10' 36" Nord; 69° 28' 55" Ouest.
Lac à Breton, Rouyn-Noranda (ville), Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 49' 21" Nord; 78° 15' 45" Ouest.
Lac-Breton (hameau), Saint-Sauveur (ville), MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 52' 30" Nord; 74° 13' 49" Ouest.
Chemin du Lac-Breton, Saint-Sauveur (Ville), MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides (région administrative).
Lac Le Breton (Mont-Valin), Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 51' 14" Nord; 70° 52' 08" Ouest.
Lac Le Breton, Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 59' 52" Nord; 75° 32' 09" Ouest.
Lac Le Breton, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 41' 34"  70° 33' 30" Ouest.
Lac Le Breton, Petit-Mécatina (territoire non organisé), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 52' 32" Nord; 60° 08' 53" Ouest.